Эллерман () — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Эллерман, Арнольдо (1893—1969) — аргентинский шахматный композитор, международный мастер, международный арбитр по шахматной композиции. 
 Эллерман, Энни Уинифред (более известна под псевдонимом Брайхер; 1894—1983) — английская писательница-романистка.